Dopo aver pubblicato nel 2016 quasi in sordina il suo romanzo horror-thriller di esordio Don't, l'anno successivo esce la raccolta di racconti Fireworks, anche essa di matrice horror-thriller, che lo ha reso noto al grande pubblico statunitense.

Agli inizi del 2018 pubblica il suo secondo romanzo, The City, horror paranormale.
Sono stati tradotti in italiano soltanto i primi due libri, Don't e Fireworks, entrambi in esclusiva edizione ebook.

Biografia 
Figlio di Alan Campbell (sceneggiatore) e Lorraine Sultenfuss (pittrice), vive a New York fino all'età di dodici anni. Nel 1992 il padre muore annegato nella vasca da bagno in seguito a un malore e pochi mesi dopo la madre si toglie la vita a seguito della profonda depressione per la scomparsa del marito.

Trovatosi orfano in una così giovane età, Bruce viene affidato allo zio Bertrand e alla zia Cinthya Faraday, rispettivamente il fratello e la cognata del padre. Dal 1992 al 2005 vive con la sua nuova famiglia a Pasadena e nutre la sua passione per la lettura. Nel 2004 conosce Rhonda Bates presso lo Starbucks in cui lavora e la sposa l'anno seguente.
Bruce e Rhonda si trasferiscono nello stesso anno del matrimonio a Staten Island e nel 2007 nasce il loro primogenito, Leroy. Nel 2010 nasce Lilian, la loro seconda figlia. 
Negli anni marito e moglie saltano tra un lavoro e un altro, mentre Bruce continua a scrivere nei pochi ritagli di tempo libero e Rhonda partecipa senza successo a una serie di provini per parti cinematografiche di basso profilo.

Nel 2016 Bruce vede pubblicato Don't, il suo primo romanzo, ma soltanto con il successo della raccolta di racconti Fireworks, l'anno successivo,
può pensare di fare lo scrittore a tempo pieno.
il 28 maggio 2018 pubblica The City, il suo terzo libro.

Durante una recente intervista ha dichiarato di avere accantonato più di venti tra romanzi e raccolte di racconti, ma non esclude che questi un giorno possano vedere la luce.

Opere 

Autori horror